Dinopark steht für:
 DinoPark, ein Thriller des US-amerikanischen Schriftstellers Michael Crichton.
 Freilichtmuseum Dinosaurier-Park Münchehagen, in der Kurzform ebenfalls „Dino-Park“ genannt.

Siehe auch:
 Saurierpark, zu weiteren als „Dinopark“ bezeichneten Freizeitparks